Stephan ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Stephan ist eine Kurzform des lateinischen Namens Stephanus. Dieser leitete sich vom griechischen Namen Stephanos (Στέφανος) her.
Das Wort stephanos bedeutet im Griechischen „Kranz“, „Krone“.

Einer der ersten bekannten Namensträger war der heilige Stephanus, über dessen Märtyrertod das Neue Testament berichtete.

Varianten 
 albanisch: Shtjefën, Stefan
 arabisch: إصتفان
 armenisch: Ստեփանոս, Ստեփան
 aserbaidschanisch: İstfan, Stepan
 bulgarisch: Стефан, Stefan
 chinesisch: 史提芬, 史蒂芬, 史地芬, 斯德望, 斯蒂芬
 dänisch: Steffen, Stephen, Stefan, Stephan
 englisch: Stephen, Steve, Steven
 deutsch: Stefan, Steffan, Stephan, Stephans, Steffen
 finnisch: Tapani
 französisch: Étienne, Stéphane, Estienne
 georgisch: სტეფან Stepan
 griechisch: Στέφανος, Stefanos
 hawaiisch: Kepano, Kiwini
 hebräisch: סטפן Stefan
 isländisch: Stefán
 irisch: Steafán, Stíofán
 italienisch: Stefano
 japanisch: , Stiibun, Stiibu
 katalanisch: Esteve
 koreanisch: , Sŭt’ipŭn, Seutibeun
 kroatisch: Stjepan, Stipan, Stipe, Stipa, Stipo, Stijepo, Štef
 lateinisch: Stephanus
 litauisch: Steponas, Stepas
 maltesisch: Stiefnu
 niederländisch: Steven, Stefan, Stefanus
 norwegisch: Steffen
 philippinisch (Tagalog): Esteban
 polnisch: Stefan, Szczepan
 portugiesisch: Estevão, Estéfano
 rätoromanisch: Stiafen, Steivan
 rumänisch: Ștefan
 russisch: Стефан, Степан, Stepan
 schottisch-gälisch: Stíobhan, Stiobhan
 schwedisch: Staffan
 serbisch: Стефан/Stefan, Стеван/Stevan, Степан/Stepan, Шћепан/Šćepan
 slawische Namensformen: Stefan, Stevan, Stevica, Steva, Stepan, Stjepan, Staphken, Stenka, Stepka, Stepko, Sczepan
 slowenisch: Štefan
 spanisch: Esteban, Estebán, Esteván
 tongaisch (Fidschi): Sitiveni
 tschechisch: Štěpán, Ištvan
 türkisch: İstefanos
 ungarisch: István, Koseformen: Pista, Pisti, Isti
 ukrainisch: Степан, Стефан, Stepan, Stefan

Geistliche

Heilige 
 Stephanus († 36/40), erster bekannter christlicher Märtyrer
 Stephanos I. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (886–893)
 Stephan von Muret († 1124), französischer Ordensgründer
 Stephan von Perm (1340–1396), Bischof

Päpste 
 Papst Stephan I. 254–257
 Papst Stephan (II.) 752, starb vor der Weihe und wird daher oft nicht als Papst gezählt
 Papst Stephan II. 752–757, obigem entsprechend oft als „Stephan II. (III.)“, „Stefan III. (II.)“ oder „Stephan III.“ bezeichnet.
 Papst Stephan III. 768–772, obigem entsprechend oft als „Stephan III. (IV.)“, „Stephan IV. (III.)“ oder „Stephan IV.“ bezeichnet.
 Papst Stephan IV. 816–817, obigem entsprechend oft als „Stephan IV. (V.)“, „Stephan V. (IV.)“ oder „Stephan IV.“ bezeichnet.
 Papst Stephan V. 885–891, obigem entsprechend oft als „Stephan V. (VI.)“, „Stephan VI. (V.)“ oder „Stephan VI.“ bezeichnet.
 Papst Stephan VI. 896–897, obigem entsprechend oft als „Stephan VI. (VII.)“, „Stephan VII. (VI.)“ oder „Stephan VII.“ bezeichnet.
 Papst Stephan VII. 928–931, obigem entsprechend oft als „Stephan VII. (VIII.)“, „Stephan VIII. (VII.)“ oder „Stephan VIII.“ bezeichnet.
 Papst Stephan VIII. 939–942, obigem entsprechend oft als „Stephan VIII. (IX.)“, „Stephan IX. (VIII.)“ oder „Stephan IX.“ bezeichnet.
 Papst Stephan IX. 1057–1058, obigem entsprechend oft als „Stephan IX. (X.)“, „Stephan X. (IX.)“ oder „Stephan X.“ bezeichnet.

Weitere Kleriker 
 Stephan von Köln, Bischof von Köln (690–692/94)
 Stephan von Nepi († um 896), Bischof von Nepi in Italien
 Stephan von Tongern († 920), Bischof von Lüttich (903–920)
 Stephanos II. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (925–928)
 Bossuta Stefan († 1028), Erzbischof von Gnesen (1027–1028)
 Stephan (Nowgorod), Erzbischof von Nowgorod (1060/61–1068/69)
 Stephan von Hälsingland († 1072), erster Bischof von Hälsingland in Schweden
 Stephan von La Ferté († 1130), lateinischer Patriarch von Jerusalem, Abt in Chartres
 Stephan von Garlande (* um 1070; † vor dem 2. Juni 1147; franz. Étienne de Garlande), Ritter, Kleriker und Bischof
 Stephan von Bar († 1163), Bischof von Metz
 Stefan von Uppsala († 1185), erster Erzbischof von Alt-Uppsala
 Stephan von Tournai (1128–1203), Bischof von Tournai
 Stephan von Bourbon (Stephanus de Borbone, Étienne de Bourbon) (* um 1190–1261), Dominikaner-Inquisitor
 Stefan der Serbe († um 1340), serbischer Mönch, Verfasser geistlicher Gesänge
 Stephan von Kolin († 1406), böhmischer Reformtheologe, Rektor der Karls-Universität Prag 1397/98
 Stephan von Dolein OCart (* um 1350; † 1421), der erste Propst der Kartause „Vallis Josaphat“ in Dolein bei Olmütz, Gegner der Hussiten
 Stephan von Palec († 1424), böhmischer Theologe, Rektor der Karls-Universität Prag, Hussit
 Stephan Bodecker (1384–1459), Bischof von Brandenburg
 Stephan von Pfalz-Simmern (1421–1485), Domherr in Strassburg, Köln, Mainz, Speyer und Lüttich
 Stephan Gardiner (um 1497–1555) englischer Bischof von Winchester, Staatsmann und Kanonikus
 Stephan von Seiboldsdorf († 1618), Fürstbischof von Freising
 Stephan Ackermann (* 1963), Bischof von Trier

Herrscher 

 Stephan I. (Armenien), Fürst
 Stephan von Aumale (franz.: Étienne; † nach 1128), Graf von Aumale aus dem Haus Blois
 Stephan I. (Bayern) (1271–1310), Herzog
 Stephan II. (Bayern) (1319–1375), Herzog
 Stephan III. (Bayern) (1337–1413), Herzog
 Stephan (England) (1097–1154), König von England
 Stephan Báthory (1533–1586), König von Polen und Fürst von Siebenbürgen
 Stephan Bocskai (1557–1606), Fürst von Siebenbürgen
 Stephan (Slawonien) (1332–1354) Prinz von Ungarn-Kroatien und Statthalter von Transsylvanien, Slawonien, Dalmatien  und Kroatien
 Stephan I. (Ungarn) (969–1038), König
 Stephan II. (Ungarn) (um 1101–1131), König
 Stephan III. (Ungarn) (1147–1172), König
 Stephan IV. (Ungarn) (um 1133–1165), König
 Stephan V. (Ungarn) (1239–1272), König (1270–1272)

Vorname 
 Stephan von Le Perche (Kreuzfahrer) (franz.: Étienne du Perche; † 1205), Ritter und Kreuzfahrer
 Stephan Agricola (um 1491–1547), deutscher Theologe und Reformator
 Stephan Ambrosius (* 1998), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Stephan Andersen (* 1981), dänischer Fußballspieler
 Stephan Balkenhol (* 1957), deutscher Bildhauer
 Stephan Brandner (* 1966), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD)
 Stephan Born (1824–1898), sozialistischer Politiker
 Stephan Braun (Journalist) (* 1975), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Stephan Burián (1852–1922), Politiker Österreich-Ungarns
 Stephan Eberharter (* 1969), österreichischer Skirennläufer
 Stephan Eicher (* 1960), schweizerischer Rock-Chansonnier
 Stephan Ladislaus Endlicher (1804–1849), österreichischer Botaniker, Numismatiker  und Sinologe
 Stephan Grossmann (* 1971), deutscher Schauspieler
 Stephan Gusche (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Stephan Hampel (* 1989), deutscher Handballspieler
 Stephan Hartmann (* 1968), deutscher Wissenschaftstheoretiker
 Stephan Hermlin (1915–1997), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Stephan Holthaus (* 1962), deutscher Autor, Ethiker und Prorektor (Freie Theologische Hochschule Gießen)
 Stephan Kimmig (* 1959), deutscher Theaterregisseur
 Stephan Klapproth (* 1958), Schweizer Fernseh-Moderator
 Stephan Lebert (* 1961), deutscher Journalist und Autor
 Stephan Lichtsteiner (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Stephan Palla (* 1989), österreichischer Fußballspieler ungarisch-philippinischer Abstammung
 Stephan Paryla-Raky (* 1948) österreichischer Theater- und Filmschauspieler, Sänger und Rezitator
 Stephan Piez (* 1981) deutscher Singer-Songwriter und Musikproduzent
 Stephan Remmler (* 1946), deutscher Sänger, Komponist  und Musikproduzent
 Stephan Retzer (* 1976), deutscher Eishockeyspieler
 Stephan Schambach (* 1970), deutscher Unternehmer und E-Commerce-Pionier
 Stephan Schiffers (* 1975), deutscher Filmregisseur
 Stephan Sulke (* 1943), Schweizer Musiker
 Stephan Urbach (* 1980), deutscher Verleger und Aktivist
 Stephan Wald (* 1951), deutscher Kabarettist und Imitator
 Stephan Weidner (* 1963), deutscher Musikproduzent, Bassist, Sänger und Songwriter
 Stephan Weil (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Stephan Zinner (* 1974), deutscher Kabarettist, Musiker und Schauspieler

Familienname

A 
 Achim Stephan (* 1955), deutscher Philosoph

 Alfred Stephan (1884–1924), deutscher Jurist und Politiker
 Angelika Stephan (* 1952), deutsche Langstreckenläuferin
 Anton Stephan (1910–1987), österreichischer Politiker
 Arnd Stephan (* 1965), deutscher Elektroingenieur
 Arne Stephan (* 1982), deutscher Schauspieler

B 
 Baptist von Stephan (1808–1875), deutscher General der Infanterie
 Bernd Stephan (* 1943), deutscher Schauspieler und Moderator
 Bernd Stephan (Theologe) (* 1947), evangelischer Theologe, Pfarrer und Kirchengeschichtsdozent
 Bernhard Stephan (* 1943), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Bernhard Karl Stephan (1855–1914), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdR
 Birgit Stephan (* 1964), deutsche Marathonläuferin
 Björn Stephan (* 1987), deutscher Journalist und Autor
 Bruno Stephan (1907–1981), deutscher Kameramann
 Burkhard Stephan (* 1932), deutscher Ornithologe

C 

 Carmen Stephan (* 1974), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Christian Stephan (* 1980), österreichischer Fernsehmoderator
 Christian Friedrich Stephan (1757–1814), deutscher Botaniker und Arzt
 Christoph Stephan (Gießer) († 1745), deutscher Zinngießer
 Christoph Stephan (Bildhauer) (1797–1864), deutscher Bildhauer
 Christoph Stephan (* 1986), deutscher Biathlet
 Cora Stephan (* 1951), deutsche Schriftstellerin

D 
 Daniel Stephan (* 1973), deutscher Handballspieler

E 
 Édouard Jean-Marie Stephan (1837–1923), französischer Astronom
 Edward C. Stephan (1907–1990), US-amerikanischer Konteradmiral
 Emil Stephan (1872–1908), deutscher Mediziner und Forschungsreisender
 Enno Stephan (1927–2018), deutscher Journalist und Buchautor
 Erich Meyer-Stephan (1898–1983), deutscher Grafiker, Typograf und Sänger, siehe Erich Meyer (Grafiker)

F 
 Felix Stephan (* 1983), deutscher Kulturjournalist und Schriftsteller
 Freya Stephan-Kühn (1943–2001), deutsche Pädagogin und Autorin

G 
 Gary Stephan (* 1942), US-amerikanischer Maler
 Georg Stephan (* 1984), deutscher Schauspieler 
 George Stephan (1862–1944), US-amerikanischer Politiker
 Gerd-Rüdiger Stephan (* 1961), deutscher Historiker 
 Gert-Rainer Stephan (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Grit Stephan (* 1964), deutsche Schauspielerin

 Günther Stephan (* 1933), deutscher Philosoph und Musikwissenschaftler
 Guy Stéphan (* 1956), französischer Fußballspieler und -trainer

H 
 Hanna Stephan (1902–1980), deutsche Schriftstellerin

 Harald Stephan (* 1939), deutscher Bildhauer
 Heinrich von Stephan (1831–1897), deutscher Postbeamter und Politiker
 Heinrich Stephan (1898–1990), deutscher Politiker (SPD)

 Hermann Stephan (1905–1981), deutscher Spielzeugfabrikant, Geflügelzüchter und Gründer des Kulturparks Windhöhe

I 
 Ilse Stephan (1931–1984), deutscher SED-Funktionärin, Leiterin der Allgemeinen Arbeitsgruppe des ZK
 Inge Stephan (* 1944), deutsche Literaturwissenschaftlerin

J 
 Jacob Stephan (auch Jakob Stephan; 1820–1905), deutscher Kaufmann und Politiker
 Jacob Stephan (Verleger) (1865–1926), deutscher Drucker und Zeitungsverleger

 Jan Stephan (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Jörg Reiff-Stephan (* 1971), deutscher Ingenieur
 Joscho Stephan (* 1979), deutscher Gitarrist
 Joseph Stephan (um 1709–1786), deutscher Maler
 Julia Stephan (* 1943), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Juliane Stephan (* 1931), deutsche Fernsehjournalistin
 Julius Stephan (1877–1954), deutsch-österreichischer Entomologe und Schmetterlingssammler
 Jürgen Stephan (* 1952), deutscher Leichtathletiktrainer

K 
 Karin Stephan (* 1968), deutsche Ruderin

 Kevin Stephan (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Klaus Stephan (1927–2002), deutscher Fernsehjournalist und -moderator
 Klaus Stephan (Regisseur) (* 1952), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Klaus-Michael Stephan (* 1941), deutscher Bildhauer

L 
 Leopold Stephan (1826–1890), böhmischer Landschaftsmaler
 Lucy Stephan (* 1991), australische Ruderin

M 
 Magdalena Stephan († 1628), wegen Hexerei in Flörsheim hingerichtete Person, siehe Hexenprozesse in Flörsheim
 Makeleta Stephan (* ca. 1979), tongaische Skilangläuferin
 Manfred Stephan (* 1957), deutscher Politiker (SPD), MdL Sachsen-Anhalt
 Marie Stephan (* 1996), französische Squashspielerin

 Maximilian Stephan (* 1983), deutscher Filmkomponist, Musiker und Grafikdesigner
 Michael Stephan (Archivar) (* 1954), deutscher Archivar, Historiker, Direktor des Stadtarchivs München
 Michael Stephan (* 1970), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Moritz Stephan (* 1989), deutscher Schauspieler

O 
 Oskar Erich Stephan (1919–1989), deutscher Maler und Grafiker

P 
 Paul Stephan (1871–nach 1927), deutscher Maschinenbauingenieur

 Petra Stephan (* 1954), deutsche Tischtennisspielerin

R 
 Rainer Stephan (* 1948), deutscher Autor, Journalist und Regisseur
 Rainer Stephan (Hockeyspieler) (* 1943), Hockeyspieler aus der DDR
 Rudi Stephan (1887–1915), deutscher Komponist
 Rudolf Stephan (1925–2019), deutscher Musikwissenschaftler
 Ruth Stephan (1925–1975), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin

S 
 Siegfried Stephan (1883–1948), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Steffi Stephan (* 1947), deutscher Rockmusiker
 Stephan Josef Stephan (1772–1844), deutscher Beamter und Landrat

T 
 Tobias Stephan (* 1984), Schweizer Eishockeytorwart

U 
 Ulli Stephan, deutsche Drehbuchautorin

V

W 
 Walter Stephan (Geologe) (* vor 1928), deutscher Geologe
 Walter Stephan (Unternehmer) (* 1955), österreichischer Unternehmer und Firmengründer
 Werner Stephan (1895–1984), deutscher Politiker (DDP, FDP)
 Werner Stephan (Feuerwerker) (1917–1957), deutscher Polizeifeuerwerker
 Wilfried Stephan (* 1955), deutscher Kanute
 Wilhelm Stephan (1906–1994), deutscher Dirigent, Musikinspizient der Bundeswehr
 Wolfgang Stephan (Ingenieur) (* 1933), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Wolfgang Stephan (Biologe) (* 1949), deutscher Biologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Hl. Corona (Heilige) († 177)
 Stephann
 Stephan (Schiff), Kabelleger der Norddeutschen Seekabelwerke

Männlicher Vorname
Deutscher Personenname
Familienname